Pipita Higuaín puede referirse a:

 Gonzalo Higuaín, futbolista argentino de la Juventus y de la Selección de Argentina, hermano menor de Federico;
 Federico Higuaín, futbolista argentino del Columbus Crew, hermano mayor de Gonzalo.

Otros 
 Jorge Pipa Higuaín, exfutbolista argentino, padre de los dos anteriores mencionados.